Maba vacciniifolia är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av George Bentham. Maba vacciniifolia ingår i släktet Maba och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
vacciniifolia